Зет, русское произношение латинской буквы Z;
 Зет, персонаж фильма «Эта весёлая планета», роль исполняет Е. С. Васильева;
 ЗЕТ, зачётная единица трудоёмкости;
 В древнегреческой мифологии:
 Зет, брат Калаида, Бореад;
 Зет, брат-близнец Амфиона.